Илья Моисеевич Подберезин (24 декабря 1902, Новозыбков, Черниговская губерния — 1990, Рига) — советский военачальник, полковник (1942).

Биография 
Родился 24 декабря 1902 года в городе Новозыбков, ныне в Брянской области России. Караим.

Гражданская война 
С 8 по 23 февраля 1918 года состоял в Красной гвардии (партизанском отряде) в районе города Унеча, затем служил в 1-м советском Таращанском партизанском полку. Осенью полк вошёл в состав 1-й Украинской повстанческой дивизии. Разведчиком, командиром отделения и начальником команды конных разведчиков участвовал в боях против германских войск, гайдамаков и петлюровцев в районах городов Стародуб, Городня, Бахмач, Чернигов, Киев, Житомир.

С февраля 1919 года адъютант бронепоезда «3-й Интернационал», в том же месяце откомандирован на учёбу на Объединённые курсы краскомов в Киев. Курсантом участвовал в боях на Украине, дважды ранен. 26 мая 1920 года окончил обучение, направлен помощником командира сотни в 1-й кавалерийский полк 8-й кавалерийской дивизии червонного казачества. В составе 14-й армии Западного фронта воевал с поляками в районах городов Чёрный Остров, Литин, Проскуров. С июля — помощник командира эскадрона в 10-й кавалерийской дивизии 3-го конного корпуса 4-й армии. За эти бои был награждён орденом Красного Знамени. Участвовал в наступлении на Варшаву. Однако, понеся большие потери, войска Красной армии подверглись контрудару польских войск и вынуждены были отойти в Восточную Пруссию, где 23 сентября интернированы. До апреля 1921 года Подберезин находился в Зальцевегельских лагерях, затем вернулся на родину, назначен помощником командира отдельного эскадрона особого отдела 12-й армии в городе Нежин. Участвовал в боях против банды Маруси на Черниговщине. С июня командовал эскадроном в 64-м кавалерийском полку 11-й кавалерийской дивизии в городе Гомель.

Межвоенные годы 
В январе 1922 года назначен во 2-ю Тульскую стрелковую дивизию в город Климов на должность помощника командира отдельного эскадрона, в августе стал преподавателем в школе связи дивизии. С декабря командовал эскадроном в 39-м кавалерийском полку (командир Жуков Г. К.) 7-й Самарской кавалерийской дивизии в городах Минск и Рогачёв.

В мае 1924 года направлен на Дальний Восток начальником разведки 1-го Кубанского кавалерийского полка Отдельной Дальневосточной кавалерийской бригады в городе Ворошиловск. С ноября 1924 года — помощник коменданта по строевой и хозяйственной части Отдельной Тункинской кавалерийской пограничной комендатуры войск ОГПУ СибВО. С января 1927 года — командир эскадрона в 9-м Сибирском полку войск ОГПУ в Новосибирске. С января 1928 года — помощник командира отдельного дивизиона по строевой части 79-го отдельного Алданского кавалерийского дивизиона войск ОГПУ, с августа 1929 года — помощник коменданта участка по строевой части 51-го кавалерийского пограничного отряда. В составе последнего принимал участие в боях на КВЖД в районе станции Пограничная.

В мае 1930 года назначен командиром кавалерийского дивизиона 9-го Сибирского полка войск ОГПУ. С июня 1931 года — старший инспектор отдела боевой подготовки Штаба внутренних и пограничных войск ОГПУ Казахской АССР. С июня 1931 года по август 1932 года в составе особого отряда войск ОГПУ принимал участие в борьбе с бандами Ибрагим-бека. В 1931 году приступил к заочному обучению в Военной академии РККА. С сентября 1933 года командовал отдельным Прорвинским дивизионом войск ОГПУ, с марта 1934 года начальник штаба отдельного отряда ВОХР ОГПУ Казахстана в Караганде, с мая 1935 года — начальник штаба отдельного отряда ВОХР Волгостроя НКВД. С сентября 1935 года — начальник штаба внутренних войск НКВД охраны дальневосточных лагерей.

С ноября 1936 года — командир отдельного эскадрона 35-й стрелковой Краснознамённой дивизии ОКДВА. Летом 1938 года командиром разведывательного батальона принимал участие в боях у озера Хасан. С декабря 1938 года по июль 1939 года учился на кавалерийских КУКС в Новочеркасске, затем назначен начальником штаба 33-го Терского казачьего полка 10-й Терско-Ставропольской казачьей дивизии СКВО. В феврале 1941 года переведён в 12-ю кавалерийскую дивизию начальником штаба 107-го казачьего полка.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны майор Подберезин назначен командиром 56-го отдельного разведывательного батальона 56-й танковой дивизии 26-го механизированного корпуса. Участвовал в Смоленском сражении: в боях под Ярцево и Смоленском. С 25 июля по 8 сентября 1941 года командовал 122-м кавалерийским полком 4-й кавалерийской дивизии Западного фронта, воевал под Трубчевском. Затем назначен преподавателем тактики Чкаловского кавалерийского училища. В ноябре переведён на должность начальника штаба 55-й отдельной курсантской бригады и убыл под Москву. В составе 1-й ударной армии Западного фронта бригада участвовала в контрнаступлении под Москвой, в Клинско-Солнечногорской наступательной операции. В мае 1942 года бригада переформирована в 260-ю стрелковую дивизию, а Подберезин назначен в ней начальником штаба. Формировал дивизию, после вывода её в резерв Ставки ВГК оставлен в 8-м гвардейском стрелковом корпусе 20-й армии в должности заместителя командира 148-й отдельной курсантской стрелковой бригады.

С августа 1942 года вступил в командование 150-й отдельной стрелковой бригадой. В составе 20-й армии бригада успешно действовала в Погорело-Городищенской наступательной операции. В ноябре участвовала в наступлении на Сычёвку, отличилась при взятии опорного пункта немцев — Хлепень. До марта 1943 года бригада находилась в обороне, после в составе 31-й армии участвовала в операции по освобождению Сычёвки.

В мае 1943 года полковник Подберезин назначен командиром 854-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии 49-й армии. До 20 августа полк находился в обороне восточнее города Спас-Деменск, затем наступал до реки Проня. В начале октября Подберезин вступил в командование 36-й отдельной стрелковой бригадой, форсировал реки Сож и Десна. В ноябре назначен заместителем командира 344-й стрелковой дивизии, по личной просьбе переведён на командную должность — командиром 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии. С декабря 1943 года командовал 1297-м стрелковым полком 160-й стрелковой дивизии. С этими полками участвовал в боях под Чаусами и на оршанском направлении. В начале января 1944 года переведён на должность командира 692-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. С дивизией полк убыл в 61-ю армию в район Сарны, Домбровицы, в марте участвовал в наступлении на Пинск. С апреля находился в обороне южнее Пинска по реке Стырь. С июля 1944 года в ходе Белорусской операции в составе дивизии принимал участие в освобождении города Пинск и наступлении в направлении Кобрин, Брест. За взятие города Кобрин полк награждён орденом Красного Знамени, ему присвоено наименование «Кобринский». В сентябре передислоцирован на 3-й Прибалтийский фронт и участвовал в Рижской наступательной операции. Полк первым прорвал оборону немцев под городом Сигулда и ворвался в Ригу. С 17 октября 61-я армия вошла в 1-й Прибалтийский фронт, в этот период полк участвовал в отражении контрудара немцев в Литве.

С 11 ноября 1944 года полковник Подберезин вступил в командование 23-й стрелковой Киевско-Житомирской дивизией. В конце декабря дивизия переброшена в район южнее Варшавы (на р. Пилица) и включена в 1-й Белорусский фронт. С января 1945 года участвовала в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской наступательных операциях. Части 17 января 1945 года принимали участие в освобождении Варшавы, дивизии присвоено наименование «Варшавская», Подберезин с дивизией прошёл с боями вплоть до реки Одер. В конце февраля 1945 года по болезни убыл на лечение, в начале мая зачислен слушателем на КУВНАС в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова.

Послевоенное время 
31 августа 1945 года, после окончания курсов, направлен в распоряжение Военного совета Особого военного округа (Кенигсберг). С 20 сентября временно исполнял обязанности командира 43-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Черняховск. С января 1946 года командовал 247-м гвардейским стрелковым полком 84-й гвардейской стрелковой дивизии в городе Эйдкунен, с июля — вновь 43-м гвардейским стрелковым полком. С июля 1947 года — врид заместитель командира 29-й отдельной гвардейской стрелковой Латышской бригады в Риге. В октябре назначен командиром 154-го гвардейского стрелкового Оршанско-Полоцкого Краснознамённого полка 51-й гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии им. К. Е. Ворошилова в городе Клайпеда. В ноябре 1948 года освобождён от должности и зачислен в распоряжение командующего войсками ПрибВО. С февраля 1949 года исполнял должность старшего офицера по тактической, затем огневой подготовке 2-го отдела Управления боевой и физической подготовки ПрибВО.

15 января 1953 года полковник Подберезин Илья Михайлович уволен в запас.

Подберезин Илья Моисеевич являлся мастером спорта СССР по пулевой стрельбе (1930-е), судьёй и тренером по пулевой стрельбе.

В 1980-е руководитель стрелкового клуба РИП (Рижского индустриального политехникума). Являлся тренером сборных РИП по пулевой стрельбе до конца 1986 года.

Скончался в Риге осенью 1990 года.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (1920, 30.03.1943, 03.11.1944, 20.06.1949)
 орден Кутузова III степени (21.08.1944)
 орден Александра Невского (15.10.1944)
 орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (23.02.1938)
медали в том числе:
 «За отвагу» (28.10.1967)
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (18.11.1944)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (23.06.1945)
 «За освобождение Варшавы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Почётный гражданин
 города Кобрин (1974)

Память

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 

Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Военнопленные
Участники боёв на КВЖД
Сотрудники НКВД
Участники боёв на озере Хасан
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные в Риге